

Lokalizacje

Niemcy 
 Maxhütte – dzielnica Zwickau
 Maxhütte-Haidhof – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf

Inne 
 Maxhütte – schronisko w Alpach Zillertalskich